Victor-klass är NATO-rapporteringsnamn för tre olika typer av sovjetiska atomubåtar.